Blang Awe (Meureudu), een plaats in Indonesië
Blang Awe (Syamtalira Bayu), een plaats in Indonesië
Blang Awe (Madat), een plaats in Indonesië